Las cartas de Tarot Osho Zen, son una versión del tarot inspirada en la sabiduría de la escuela budista Zen, empleando la figura del místico contemporáneo Osho, que consta de 79 cartas, divididas entre 22 Arcanos Mayores, 56 Arcanos Menores, y una carta sin numerar llamada El Maestro. El tarot de Osho presenta algunas diferencias con otras barajas más tradicionales como el Tarot de Marsella, o Tarot de Thoth La principal es que las cartas tratan de potenciar el desarrollo espiritual del individuo por medio de la observación.

Ilustraciones 
Las imágenes ilustradas por la pintora Ma Deva Padma (Susan Bernard Morgan-Ostapkowicz), son totalmente contemporáneas y distan de los diseños medievales de otras barajas. Están inspiradas en las propias enseñanzas de la sabiduría Zen. Los nombres de los Arcanos Mayores también son diferentes a los de otras versiones del tarot:

0- El Loco
1- Existencia
2- Voz Interior
3- Creatividad
4- El Rebelde
5- Vacío
6- Los Amantes
7- Darse Cuenta
8- Valor
9- Soledad
10- Cambio
11- Avance 
12- Nueva Visión
13- Transformación
14- Integración
15- Condicionamientos
16- El Rayo
17- Silencio
18- Vidas Pasadas
19- Inocencia
20- Más Allá de la Ilusión
21- Conclusión
22- El Maestro

El Maestro 
 
El arcano El Maestro se ha añadido en esta versión del tarot, y se aprecia una imagen del maestro Osho sublimado representando la trascendencia, la realización del ser. La carta no está numerada.

Libro 
Tarot Osho Zen: El Juego Trascendental del Zen, fue publicado por primera vez en 1998. En él se describe el significado de cada carta y se incluye un fragmento escrito por el propio Osho.

Véase también 

 Tarot (adivinación)
 Cartomancia
 Tarot (juego de cartas)

Bibliografía 

Tarot Osho Zen: El Juego Trascendental del Zen. Sarito Carol Neimal. Gaia Ediciones, España, (2007).

Tarot